Allemagne (französisch für Deutschland) bezeichnet:

 Allemagne-en-Provence, eine Gemeinde im französischen Département Alpes-de-Haute-Provence
 ehemaliger Name (bis 1917) der Gemeinde Fleury-sur-Orne im französischen Département Calvados
 einen 13,1 km langen Fluss im französischen Département Oise

Siehe auch:
 Allemagne d’aujourd’hui, französische Fachzeitschrift